Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis (Albany)
 Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis (Beijing)
 Kathedrale basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis, Bulawayo
 Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis (Georgetown), Cathedral of Immaculate Conception
 Onbevlekte Ontvangeniskathedraal (Lake Charles)
 Kathedraal van La Plata, Catedral de la Inmaculada Concepción
 Nieuwe Dom van Linz, Maria-Empfängnis-Dom 
 Kathedraal van Manilla, Cathedral Basilica of the Immaculate Conception
 Onbevlekte Ontvangenis van Mariakathedraal (Managua), Catedral Metropolitana Inmaculada Concepción de María
 Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis (Moskou), Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
 Kathedraal van Monaco, Cathédrale Notre-Dame-Immaculée
 Kathedraal van het Onbevlekte Hart van Maria (Irkoetsk), Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
 Kathedraal van Vitoria-Gasteiz, Catedral de María Inmaculada
 Kathedraal van Concepción
 Kathedrale Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kabgayi

Zie ook
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (doorverwijspagina)
 Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Lourdes)
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Onbevlekte